Даніель Вацек (чеськ. Daniel Vacek; нар. 1 квітня 1971) — колишній чеський тенісист, триразовий переможець турнірів Великого шолома у парному розряді.
 Вацек Олександр Олександрович (1955) — український хормейстер, диригент, вокальний викладач, член журі, консул, клініцист та аранжувальник.
 Вацек Володимир Августович (нар. 28.08.1893, Російська імперія — пом. 08.09.1986, Українська РСР) — радянський український тренер.
 Вацек Іван Прокопович (28 грудня 1870, місто Відень, тепер Австрія — 27 березня 1951, місто Тбілісі, тепер Грузія) — радянський партійний діяч.
 Марек і Вацек, «Марек і Вацек» (пол. Marek i Wacek, також Marek & Vacek) — польський фортепіанний дует, який діяв з 1963 по 1986 рік.
 Рудольф Вацек (пол. Rudolf Wacek, нар. 1883, Старий Витків (пол. Witków Stary) — пом.1956) — професор львівської гімназії, спортивний організатор, письменник-публіцист.
 Каміл Вацек (чеськ. Kamil Vacek, нар. 18 травня 1987, Усті-над-Орліці) — чеський футболіст.